Асаад — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Асаад, Саид Саиф (Ангел Попов; род. 1979) — катарский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Асаад, Халид (1934—2015) — сирийский археолог, главный смотритель и один из главных исследователей античного комплекса Пальмиры. 
 См. также 
 Аль-Асаад, Рияд (род. 1961) — сирийский военный, командир Свободной сирийской армии